Чуварлейка — название населённых пунктов в России:

 Чуварлейка — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Чуварлейка — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.